Strecker se poate referi la următorii autori care au denumit cel puțin o specie:

 John Kern Strecker
 Wilhelm Strecker